Villafranca de los Caballeros kan syfta på:

Spanien 

 Villafranca de los Caballeros (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villafranca de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,